Bunium korshinskyi är en flockblommig växtart som beskrevs av Boris Alexjewitsch Alexeevich Fedtschenko. Bunium korshinskyi ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
korshinskyi